Le Pion d'or est un prix concernant les jeux non édités qui était décerné de 1979 à 1987 par la rédaction du magazine Jeux & Stratégie dans le cadre du Festival des jeux de Boulogne-Billancourt. En 1989, le Pion d'or fut attribué une dernière fois, indépendamment du Festival, peu avant la disparition du journal.

Pions d'or 

 1979 Yangbasi
 Robert Cohen, S.C.E.R. (auto-édition)
 1980 Étoiles filantes
Victor Lucas, Edigames
 1981 Fief
Philippe Mouchebeuf, International Team
 1982 Ascension
Rémy Durrens, Ludonirique
 1983 Le Manipulateur
Jacques Fradkinef, non édité
 1985 Le Gang des tractions-avant
Alain Munoz et Serge Laget, International Team / Schmidt Spiele
 1986 Armada
Patrice Pillet et Philippe des Pallières, Jeux Descartes
 1987 La Conquête de l'œuf
Bruno Faidutti et Pierre Cléquin, non édité
 1989 Snarps
Dominique Ehrhard, Schmidt Spiele

Récompense de jeu